Diplethmus är ett släkte av mångfotingar. Diplethmus ingår i familjen Ballophilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Diplethmus